Termin -{ABALDH}- ima više značenja.

 Aminobutiraldehid dehidrogenaza, enzim
 1-pirolidin dehidrogenaza, enzim